Elst ist der Name folgender Orte:

 Elst, Ortsteil von Brakel, Provinz Ostflandern in Belgien, siehe Brakel (Belgien)#Elst
 Elst (Riemst), Ortsteil der Gemeinde Riemst, Provinz Limburg in Belgien
 Elst (Gelderland), Ortsteil der Gemeinde Overbetuwe, Provinz Gelderland in den Niederlanden
 Elst (Utrecht), Ortsteil der Gemeinde Rhenen, Provinz Utrecht in den Niederlanden

Elst ist der Name folgender Personen:
 Cédric Van der Elst (* 1980), belgischer Fußballspieler
 Eric Walter Elst (1936–2022), belgischer Astronom
 Janne Elst (* 1989), belgische Badmintonspielerin
 Joseph van der Elst (1896–1971), belgischer Botschafter
 Koenraad Elst (* 1959), belgischer Historiker, Sinologe und Indologe
 Léon van der Elst (1856–1933), belgischer Diplomat
 Wolfgang van Elst (* 1962), deutscher Holzschnitzer, Bildhauer und Medailleur

Elst steht für  folgende astronomische Objekte:
 (3936) Elst, Asteroid des Hauptgürtels
 (7968) Elst-Pizarro, Prototyp einer Kometenklasse

Siehe auch:
 Van der Elst
 Tebartz van Elst